L'Open de Malaisie féminin 2011 (ou Malaysian Open 2011) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 20 au . 

La championne du monde Nicol David gagne son  trophée en battant Jenny Duncalf en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Saison 2011 de la WSA

Féminin 2011
WSA World Series 2011
Sport en Malaisie en 2011
Sport en juillet 2011